Lawder ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Lawder († nach 1466), schottischer Geistlicher, Bischof von Dunblane
 Standish Lawder (1936–2014), US-amerikanischer Filmemacher